Gj – dwuznak występujący w języku albańskim. Oznacza spółgłoskę zwartą podniebienną dźwięczną [ɟ].

Dwuznaki
Litery alfabetu łacińskiego